Plaats in Indonesië
 Sukaramai (Baiturrahman), een plaats in het bestuurlijke gebied Banda Atjeh in de provincie Atjeh
 Sukaramai (Darul Makmur), een plaats in het bestuurlijke gebied Nagan Raya in de provincie Atjeh
 Sukaramai (Kerajaan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pakpak Bharat in de provincie Noord-Sumatra
 Sukaramai (Padang Tualang), een plaats in het bestuurlijke gebied Langkat in de provincie Noord-Sumatra
 Sukaramai (Pekanbaru Kota), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekanbaru in de provincie Riau

Zie ook 
 Sukaramai I, doorverwijspagina
 Sukaramai II, doorverwijspagina
 Suka Ramai, doorverwijspagina